Гла́зовський авто́бус — автобусне господарство у місті Глазові (Удмуртія).

Маршрути 
На сьогодні існує 11 маршрутів:

Посилання 
 На сайті Удмуртавтотранс 

Глазов
Автобусні системи Росії
Транспорт Удмуртії